Tylogonium är ett släkte av mångfotingar. Tylogonium ingår i familjen Attemsiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Tylogonium